Segnatura – terna di numeri associata ad una matrice simmetrica reale o ad un prodotto scalare
 Segnatura – in editoria, sequenza ordinata di pagine
 Segnatura – in logica insieme di simboli
 Segnatura apostolica – dicastero della curia romana e supremo tribunale della Santa Sede
 Dottrina delle segnature – forma di conoscenza usata in campo medico